Velykyj Burluk může být:

 Velykyj Burluk (sídlo) – sídlo městského typu v Charkovské oblasti na Ukrajině
 Velykyj Burluk (řeka) – řeka v Charkovské oblasti na Ukrajině, levý přítok Severního Doňce